Le patronyme Penicaud ou Pénicaud, Pénicaut est un nom fréquent dans le Limousin. 

Ce nom peut faire référence à :
 l'ancien verbe peniquer qui signifie courir ou bavarder en Saintonge ;
 le verbe occitan penecar qui signifie sommeiller, ce qui vaut comme un sobriquet donné à une personne un peu endormie ;
 à penic ou panic, nom d'une céréale ;
 au mot panicaut : une plante ombellifère ressemblant à un chardon. 

Variantes : Péniquaud, Pénicault, Pennicault, Pénichault, Pénigaud, Pénigaut, Pénigault, Pénigot, Péniguet, Pénicau, Peynicaud

Pénicaut 
 Armand Jacques Marie André Pénicaut (1900-1991), général français ;
 Jean-Pierre Pénicaut (1937-2021), homme politique français ;

Pénicaud 
 Cédric Pénicaud (1971-), nageur français ;
 Éric Pénicaud (1952-), compositeur français ;
 Louis Pénicaud (1874-1941), missionnaire français évêque en Chine ;
 Muriel Pénicaud (1955-), dirigeante et femme politique française ;
 René Pénicaud (1843-1899), homme politique français.

Sources et références